Termenul accelerație în mod uzual, reprezintă variația vitezei unui punct material, raportată la unitatea de timp . După felul vitezei, accelerația poate fi: liniară, unghiulară sau areolară. Este termenul care se poate referi la unul din conceptele de mai jos:

Fizică
 accelerație (sau accelerație liniară),   , este derivata temporală a vectorului viteză liniară
 
 accelerație aparentă,   , acccelerația totală a unui corp imprimat de forțele externe, mai puțin forțele de atracție gravitațională.

 accelerație unghiulară,   , este derivata temporală a vectorului viteză unghiulară

 accelerație areolară,   , este derivata temporală a vectorului viteză areolară

 accelerație gravitațională,   , reprezintă vectorul accelerație liniară imprimată unui corp (punct material) de câmpul gravitațional al unui alt corp (punct material)

 accelerație Coriolis,   , reprezintă accelerația relativă a unui corp care se mișcă într-un sistem de referință aflat în mișcare de rotație.

 accelerație centripetă,   , este componenta radială a accelerației liniare a unui corp aflat în mișcare curbilinie, are ca efect variația direcției vectorului viteză liniară.

 accelerație centrifugă,   , este accelerația imprimată de forța centrifugă

 accelerație Siacci, ,

 accelerație Fermi, 

accelerație redusă, , reprezintă raportul dintre accelerația liniară și pătratul vitezei unghiulare a unei particule

Concepte fizice fundamentale